Eberhard Wächter – baritono austriaco
 Katja Wächter – schermitrice tedesca
 Leo Wätcher – dirigente d'azienda e impresario teatrale italiano
 Otto Wächter –  generale, politico e avvocato austriaco
 Stefan Wächter – ex calciatore tedesco

Pagine correlate
 Wachter